Con
Bullshit